Maniacs bezeichnet:
 Maniacs (deutsche Band), eine Punkband aus Deutschland
 Maniacs (schweizerische Band), eine Punkband aus Genf
 Maniacs (britische Band), eine Punkband aus Cambridge